Мартіна Хінгіс була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Перша сіяна Марі П'єрс виграла титул, у фіналі перемігши Аранчу Санчес Вікаріо з рахунком 6–1, 6–0. Під час турніру вона програла лише 12 геймів, обійшовши результат Кріс Еверт, 15 програних геймів, якого вона досягнула вигравши цей титул 1985 року. Для П'єрс це був перший титул за рік і 14-й за кар'єру.

Сіяні гравчині 
Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки

Посилання 
 Main and Qualifying Draws 

Family Circle Cup
2000